Hymne van Adygea is het volkslied van de Russische autonome republiek Adygea. De teksten van het lied zijn geschreven door Ischak Sjoemafovitsj Masjbasj en de muziek is gecomponeerd door Oemar Chatsitsovitsj Tchabisimov. Het lied werd ingesteld op 25 maart 1992.

Tekst

In het Adygees

In het Russisch

Nederlandse vertaling
De Adygese aarde – dierbaar tot hart van het land,
Onze ziel laat het leven.
Laat er altijd saamhorigheid bestaan
onder de verzamelde familie van volken.

Refrein:
Ga naar het goede, ga verder,
Republiek – ons blijde huis.
Rijs je gespreide vleugels,
Republiek – onze hoge droom.
Vermenigvuldig de glorie van de volken.

Een van de voortreffelijke plaatsen van de wereld
onze voorouders hebben het voor ons geselecteerd
hun heldenmoed, hun heldenmoed
gaven ze aan elkaar door, de eeuwen door.

Refrein

Al je zorgen liggen achter je
en de zon boven je.
Jij – een onderdeeltje van het glorieuze Rusland,
En binnen haar hart ben je vrij. 

Refrein

Zolang we ook leven – voor eeuwig
zal de aarde in ons hart zijn.
En ook zullen er voor ons voor eeuwig zijn
onze eigen zon en de lucht.

Refrein

Referenties

Russisch volkslied